

Старий Бор — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Старий Бор — село, Ломоносовський район, Ленінградська область